Николаевка — село в Петропавловском районе Алтайского края. Административный центр Николаевского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Ануя. Абсолютная высота — 190 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1807 году. В 1926 году в селе Николаевском имелось 353 хозяйства и проживало 2019 человек (997 мужчин и 1022 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени, изба-читальня и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Николаевского сельсовета Быстро-Истокского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Петропавловского района (Алтайский край)